

Geografia 
 Distretto di Pader – distretto nella Regione settentrionale dell'Uganda
 Pader – affluente del Reno nel Nord-Ovest della Germania

Persone 
 János Páder – allenatore di pallacanestro ungherese
 Maria Helena Pader – attrice e doppiatrice brasiliana